Stati Uniti d'America
Madison Heights – città della Contea di Oakland, Michigan
Madison Heights – census-designated place della Contea di Amherst, Virginia